Baderitz ist der Name folgender Orte:
 Baderitz (Jahnatal), Ortsteil der Gemeinde Jahnatal im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Baderitz (Mügeln), Ortsteil der Stadt Mügeln im Landkreis Nordsachsen, Sachsen